

Булякай — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Булякай — присілок, Федоровський район, Башкортостан